A Temporada da GP2 Series de 2007 começou no Barém, no dia 14 de abril de 2007.

Pilotos e equipes 
Os seguintes pilotos e equipes participaram da GP2 Series de 2007:

Testes de pré-temporada

Calendário
O calendário para GP2 Series 2007 é o seguinte.

Resultados
Pontuação
 Corrida longa:
 Primeiro lugar: 10 pontos
 Segundo lugar: 8 pontos
 Terceiro lugar: 6 pontos
 Quarto lugar: 5 pontos
 Quinto lugar: 4 pontos
 Sexto lugar: 3 pontos
 Sétimo lugar: 2 pontos
 Oitavo lugar: 1 ponto
 Corrida curta:
 Primeiro lugar: 6 pontos
 Segundo lugar: 5 pontos
 Terceiro lugar: 4 pontos
 Quarto lugar: 3 pontos
 Quinto lugar: 2 pontos
 Sexto lugar: 1 ponto

* = volta mais rápida (+1 ponto)
Negrito = pole-position (+2 pontos)

Campeonato de equipes

2007
GP2 Series